La sesta edizione della Iranian Futsal Super League si è svolta nella stagione 2008-2009 ed ha visto trionfare per la prima volta il Foolad Mahan Sepahan, formazione si Isfahan.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Campionato iraniano di calcio a 5